Роденки — название нескольких населённых пунктов:
 Роденки — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Роденки — деревня в Ильинском районе Пермского края.